O Centro Recreativo e Cultural Santo António de Assentiz (conhecido apenas por Assentiz) é um clube de futebol português, localizado na freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas, distrito de Santarém.

História 
O clube foi fundado em 1964 e o seu presidente actual chama-se Luís Conde.

Equipas 
O clube tem atualmente uma equipa de sub-6, uma de sub-7, uma de Benjamins(sub-11) e uma de infantis(sub-13).

Ligas 
Futebol
2005 - 2006 - 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém (14º lugar, 31 pontos)

Campo de jogos 
Estádio da Pinheira

Marca do equipamento desportivo
Adidas

Patrocínio 
Sociedade Construtora Mendes e Eusébio

Ligações externas 
Página do clube

Clubes de futebol de Torres Novas
Assentis
Clubes de futebol fundados em 1964
Fundações em Portugal em 1964